Es gibt österreichische Bimetall-Münzen in Schilling- und in Euro-Währung.

 Für österreichische 50-Schilling-Bimetall-Münzen siehe Liste der österreichischen 50-Schilling-Gedenkausgaben
 Für österreichische 100-, 500- und 1000-Schilling-Bimetall-Münzen siehe Liste der österreichischen Bimetall-Schilling-Gedenkausgaben
 Für österreichische 2-Euro-Bimetall-Münzen siehe Österreichische Euromünzen#2-Euro-Gedenkmünzen
 Für österreichische 25-Euro-Bimetall-Münzen siehe Österreichische Euromünzen#25 Euro
 Für österreichische 25-Euro-Bimetall-Münzen siehe auch 25-Euro-Bimetallmünze